Самуил Давидович Ханин (род. 9 августа 1952, Ленинград) — российский физик, специалист в области полупроводников и диэлектриков. Доктор физико-математических наук (1992), профессор (1994).

Биография 
Родился 9 августа 1952 года в Ленинграде.

Окончил в 1975 году кафедру диэлектриков и полупроводников ЛЭТИ (теперь кафедра микро - и наноэлектроники) по специальности «инженер электронной техники».

Работал в НИИ «Гириконд», где окончил в 1981 году аспирантуру по специальности «Физика полупровдников и диэлектриков», с этого же года кандидат физико-математических наук. 

В 1992 году стал доктором физико-математических наук.

С 1993 года профессор кафедры общей и экспериментальной физики РГПУ им. А. И. Герцена. 

В 1994 году присвоено ученое звание профессора по кафедре физической электроники Герценовского университета. 

С 1998 года заведующий кафедрой физической электроники РГПУ.

Публикации 
Автор более 300 научных трудов. РИНЦ — 89 трудов, SCOPUS — 27 трудов.

Награды 
Государственная стипендия (1992) для выдающихся ученых РФ.

Литература 
 Выдающиеся выпускники и деятели Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина). 1886—2006: биографический справочник / под ред. Д. В. Пузанкова. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006. 350 с. ISBN 5-7629-0721-X

Ссылки 
 

Физики СССР
Физики России
Физики XX века
Физики XXI века
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Выпускники Санкт-Петербургского электротехнического университета